Рели́з ( [rɪ'liːs] — «выпуск»):
 выпуск, демонстрация, публикация, показ — фильма, книги, пластинки, продукта; также сам выпускаемый объект.
 (комп. сленг) окончательная версия программы.
 Релиз (разработка) — конечная стадия разработки программного обеспечения. На данном этапе издатель признаёт ПО стабильным и либо вносит в него лишь необходимые исправления, либо не изменяет вовсе.
 устройство, освобождающее что-либо: в частности, приспособление для стрельбы из блочного лука.

См. также 

 музыкальный релиз — творческая продукция исполнителя, доступная для продаж или распространения.
 пресс-релиз — сообщение для прессы; информационное сообщение, содержащее в себе новость об организации (возможно и частном лице), выпустившей пресс-релиз, изложение её позиции по какому-либо вопросу и передаваемое для публикации в СМИ.

Примечания